1961/62 was het 64ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Ipswich Town werd voor het eerst landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Zie ook
Football League Cup 1961/62

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1961/62